Miejscowości w Polsce:
 Stepna Stara
 Stepna-Michałki